Диего Альфонсо Мартинес Бальдерас (; род. 15 февраля 1981, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за клубы «Гвадалахара», «Некакса» и сборную Мексики. Участник Олимпийских игр 2004 года.

Клубная карьера 
Мартинес начал профессиональную карьеру в клубе «Некакса». 16 сентября 2001 года в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал в мексиканской Примере. 2 ноября в поединке против «Ла-Пьедад» Диего забил свой первый гол за «Некаксу». Спустя полгода он завоевал место в основе и в 2002 году помог команде завоевать серебряные медали чемпионата. За пять сезонов в составе «Некаксы» Мартинес сыграл более 150 матчей.

В 2006 году Диего перешёл в «Гвадалахару». Сумма трансфера составила 1,5 млн. евро. В том же году он помог новой команде выиграть чемпионство. В 2007 году Мартинес на правах аренды перешёл в «Монаркас Морелия», а летом 2008 года выступал за УАНЛ Тигрес.

В начале 2009 года Диего вновь был отдан в аренду. Его новым клубом стал «Монтеррей». 25 января в матче против «Индиос» он дебютировал за новую команду. В начале 2010 года Мартинес опять на правах аренды перешёл в «Сан-Луис». 18 февраля в поединке против «Пуэблы» он дебютировал за новую команду.

Вторую половину года Диего на правах аренды провёл в Лиге Ассенсо, выступая за «Веракрус». 9 августа в матче против «Гуэррорс» он дебютировал за «акул». В 2011 году Мартинес на правах аренды ушёл в «Ла-Пьедад», но так и не дебютировал за команду, проведя всё время на скамейке запасных. В 2013 году он на правах свободного агента перешёл в «Керетаро», но так и не пробившись в основу завершил карьеру. В 2016 году мексиканский полузащитник перешёл в клуб США "Нью Йорк Сити" в качестве свободного агента.

Международная карьера 
4 февраля 2003 года в товарищеском матче против сборной Аргентины Мартинес дебютировал за сборную Мексики. 10 марта 2004 года в поединке против команды Эквадора он забил свой первый гол за национальную команду.

В том же году в составе олимпийской сборной Мексики Диего принял участие в Олимпийских играх в Афинах. На турнире он сыграл в матчах против Мали, Южной Кореи и Греции.

Голы за сборную Мексики

Достижения 

Командные

 «Гвадалахара»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2006

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Монтеррей»